

Вижте също 
 Съпруги на руски монарси

Източници